Audi AG (, ) — немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group, специализирующаяся на выпуске автомобилей под маркой Audi. Штаб-квартира расположена в городе Ингольштадт (Германия). Девиз — Vorsprung durch Technik (). Объём производства в 2016 году составил около  автомобилей.

История 

Audi в нынешнем виде является наследником концерна Auto Union, образованного в результате объединения четырёх компаний, выпускавших автомобили и мотоциклы под марками DKW, Horch, Audi и Wanderer. Вследствие преобразований была оставлена лишь торговая марка Audi. Первый автомобиль марки Wanderer появился в 1913 году, первое собственное предприятие (Horch & Co.) Август Хорьх организовал в 1899 году, а после того, как кредиторы отстранили его от дел, в 1909 году была организована компания Audi Automobil-Werke, что переводится как «Автомобильный завод Ауди». А в 1910 году был выпущен первый автомобиль. В переводе с немецкого Хорьх () означает «слушай». Когда выбирали название для новой марки, сын одного из деловых партнёров Августа предложил перевести фамилию основателя на латынь, то есть Audi — повелительное наклонение II лица единственного числа глагола  (). В 1921 году фирма совершила своеобразный прорыв. В этом году был выпущен первый немецкий автомобиль с левосторонним расположением рулевого управления. До этого фирма занималась лишь двигателями и подвесками, теперь же она стала обращать внимание и на удобство управления.
В 1928 году эта марка была выкуплена мотопроизводителем DKW, и в 1931 году состоялся дебют автомобиля с передним приводом, DKW F1. Содействовал этому мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году. Дело в том, что автомобили с большим объёмом двигателя перестали пользоваться спросом ввиду всеобщего безденежья. И тогда глава Audi поручил разработать компактный автомобиль с передним приводом.

Толчок для объединения четырёх автопроизводителей дал Саксонский муниципальный банк, кредитор всех этих компаний. Он боялся за свои инвестиции в автомобильную промышленность. 29 июня 1932 года заводы Audi, Horch, Wanderer и DKW объединились в Auto Union AG. Его символом стали знакомые всем четыре кольца. После такого слияния фирма стала вторым автопроизводителем в Германии. Марки Audi, DKW, Horch и Wanderer нисколько не конкурировали между собой. Дело в том, что каждой марке был выделен отдельный рыночный сегмент: Audi занималась спортивными автомобилями, DKW — мотоциклами, Horch — большими и богато отделанными автомобилями, а Wanderer — средним сегментом класса люкс. Также фирма участвовала в автомобильных гонках. В течение нескольких лет модели Auto Union «Серебряная стрела» побеждали в множестве гонок и чемпионатах по всему миру. При этом было установлено большое количество мировых рекордов. В 1940 году выпуск всех гражданских автомобилей концерна был свёрнут, заводы объединения перешли к производству штабного автомобиля Horch 901.

Вторая мировая война 
Нарастание и начало Второй мировой войны способствовали разработке и производству специальных транспортных средств для военных целей в 1930-х годах. Auto Union стал важным поставщиком транспортных средств для вооружённых сил Германии. После начала войны гражданское производство было прервано в мае 1940 года. После этого компания производила исключительно для военных целей.

Для производства авиационных двигателей Junkers по лицензии компания Auto Union в 1935 году основала дочернее предприятие «Mitteldeutsche Motorenwerke» (Средненемецкий моторный завод) в Таухе, к северо-востоку от Лейпцига.

Во время Второй мировой войны Auto Union / Horch поставил шасси для броневика Sd.Kfz.222. Приведённый в действие двигателем Horch V8 мощностью 90 л. с. (66 кВт; 89 л. с.), он достиг максимальной скорости 50 миль/ч (80 км/ч) на дороге. Полноприводной Kfz. 11, или Horch / Wanderer Type 901, использовался в качестве среднего транспортного средства для перевозки немецких военных чиновников. Horch Works также произвела тяжёлый транспортный автомобиль Einheits-PKW der Wehrmacht.

С начала 1944 года заводы Auto Union (заводы Horch и Audi в Цвиккау, Mitteldeutsche Motorenwerke и Siegmar / Wanderer в Зигмар-Шенау) подверглись сильным бомбардировкам и серьёзным повреждениям. Армия США заняла Цвиккау 17 апреля 1945 года в конце Второй мировой войны. После вывода армии США 30 июня из Цвиккау все саксонские заводы «Auto Union» были освобождены Красной Армией.

Компания эксплуатировала рабский труд в концлагере Лейтмериц. Согласно отчёту 2014 года, заказанному компанией, Auto Union нёс «моральную ответственность» за 4500 смертей, произошедших в Лейтмерице.

Послевоенный период 

По окончании Второй мировой войны все саксонские заводы Auto Union оказались разрушенными в результате ударов авиации союзников, а множество сотрудников и руководство концерна покинуло Советскую зону оккупации, всё оборудование, что уцелело, было демонтировано и вывезено. Руководство компании ещё незадолго до окончания войны успело перебраться в Баварию. В конце 1945 года в городе Ингольштадте даже появился склад запчастей Auto Union. Но до полноценного выпуска продукции было ещё далеко. Только 3 сентября 1949 года возобновился выпуск мотоциклов и развозных грузовиков. Компания по-новому регистрировалась и появилась компания Auto Union GmbH. В 1950 году появился первый послевоенный легковой автомобиль концерна, DKW F89 P Master Class.

В апреле 1958 года акционерная компания Daimler-Benz AG купила 88 % акций Auto Union, а ещё через год выкупила фирму полностью. Ингольштадтская фирма стала её филиалом. Но популярность модели Volkswagen Käfer отрицательно сказывалась на объёмах продаж других малолитражек и финансовом положении концерна Auto Union, и в 1964 г. компания вошла в состав Volkswagen. В 1965 году было принято решение о выпуске всех новых моделей утратившего независимость концерна под маркой Audi. Первое время после поглощения Volkswagen не хотел, чтобы Audi занималось разработкой собственных автомобилей. Они собирались выпускать на мощностях предприятия модель Volkswagen Beetle. Но Людвиг Краус, бывший в то время главой конструкторского отдела, решил разрабатывать модель тайно от всех. В конечном итоге об этом всё же узнали в Вольфсбурге, но мешать не стали. Плодом такой деятельности стал автомобиль среднего класса Audi 100, который появился в 1968 году.

В 1969 акционерное общество Volkswagenwerk AG объединило Auto Union GmbH и фирму NSU Motorenwerke AG из Неккарзульма. Компания получила название Audi NSU Auto Union AG с головным офисом в Неккарзульме. В 1974 г. произошло знаменательное событие. Главой конструкторского отдела стал Фердинанд Пиех (Ferdinand Piëch).  Теперь, спустя годы, этот период называют «Эрой Пиеха». Именно во время его руководства компания достигла примечательных высот. В эти годы появляются пятицилиндровый двигатель (1976 г.), турбонаддув (1979 г.) и полный привод quattro (1980 г.). Audi quattro стал автомобилем, от которого принято отсчитывать новейшую историю легкового полного привода. В период с 1981 по 1987 год на этой модели были одержаны 23 победы на этапах чемпионата WRC. C 1985 года компания непрестанно наращивает технические разработки. Сюда относится: полностью оцинкованный кузов, совершенный аэродинамический дизайн, широкое использование бензиновых двигателей с турбонаддувом, экономичные дизельные двигатели с технологией непосредственного впрыска, легкосплавный алюминиевый кузов, гибридный привод, бензиновые двигатели с технологией непосредственного впрыска, мощные восьми- и двенадцатицилиндровые двигатели.

В 1993 году была образована Audi Group, в состав которой со временем вошли венгерское и бразильское подразделения, были поглощены британская Cosworth Technology и итальянская Automobili Lamborghini и испанская SEAT. Фирма динамично развивается по большинству существующих сегодня автонаправлений. Это бизнес-сегмент (А6), представительский (А8), спортивные и гоночные автомобили (Audi TT, спортивные версии A4, A6, A7, суперкар R8), а также кроссоверы Q8, Q7, Q5 и Q3.

Маркетинг 
 В 2009 г. компания Audi стала титульным спонсором Кубка чемпионов FIS по горнолыжному спорту, проходящему в Москве.
 В 2011 г. компания Audi стала спонсором футбольного клуба Зенит (Санкт-Петербург), и до сих пор является спонсором футбольного клуба Бавария (Мюнхен).

Конкуренция 

Всем известно, что главными конкурентами Audi на автомобильном рынке являются компании Mercedes-Benz и BMW, так называемая «Немецкая Тройка». Многие думают, что рекламная война началась с плаката BMW в 2006 году, где компания BMW «мило» поздравляла Audi с победой в конкурсе «Машина года»-2006 в Южной Африке. Но нет, всё началось ещё в далёких 80-х годах, когда компания Audi выпустили рекламный ролик, где Audi 200 накручивает восьмёрки вокруг Mercedes-Benz E-Klasse (W124) и BMW 5-серии (E28). Буквально через год компания BMW выпустила ответный ролик, продемонстрировав свою новую модель BMW 5-серии (E34). В рекламном ролике BMW присутствует три автомобиля, все автомобили накрыты тремя полотнами. Первый автомобиль оказался BMW 5-серии, а остальные два автомобиля резко растворились и полотна, которыми они были накрыты упали на землю, это был намёк компаниям Audi и Mercedes-Benz. Компания Mercedes-Benz решила проигнорировать рекламы Audi и BMW, не отвечая им по сей день ничего. Рекламная война Audi и BMW продолжается до сих пор. Не так давно в рекламную войну вступил Lexus.

Летом 2016-го года Audi создала экономичную версию A4 ULTRA с передним приводом, которая появится в продаже в 2017 году. Автомобиль имеет лучшие показатели, чем ближайшие конкуренты BMW 320i, Mercedes-Benz C300 и Lexus IS 200t. Двухлитровый турбированный двигатель в 190 л. с. при расходе в 8.7 литров в городском режиме и 6.4 на трассе.

Автоспорт

Audi Sport 

Audi Sport — раллийная команда компании Audi. Команда дважды выигрывала в Зачёте марок чемпионата мира в сезонах 1982 и 1984, а её пилоты становились чемпионами мира в личном зачёте в 1983 и 1984 годах.

Лучшие результаты в турнирах по кольцевым гонкам 
 1991 Formula Junior — 1-е место
 1992 Formula Junior — 1-е место, Немецкая Formula 3 — 1-е место
 1995 Formula Junior — 3-е место
 1996 Formula Junior — 1-е место, Немецкий Super Touring Cars Privateers — 1-е место, STW — 4-е место
 1997 Немецкий Super Touring Cars Privateers — 1-е место, STW — 10-е место
 1999 STW — 1-е место
 2000 DTM
 2001 DTM — 4-е место
 2002 DTM — 2-е место
 2003 DTM — 3-е место, 24 часа Нюрбургринга — 2-е место
 2004 DTM — 1-е место
 2005 DTM — 2-е место
 2006 DTM — 3-е место
 2007 DTM — 1-е место
 2008 DTM — 1-е место

Победы в 24 часа Ле-Мана: 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Audi Sport Team Joest 

Audi Sport Team Joest — команда для гонок на выносливость, таких как 24 часа Ле Мана, LMS и ALMS. Команда строит прототипы класса LM P1.

Модели и типы

Для европейского рынка с 1970 г.

Для американского рынка с 1980 г.

Малые автомобили 
 Audi 50 (Typ 86) (1975—1978 гг.)
 Audi A2 (Typ 8Z) (1999—2005 гг.)
 Audi A1 (Typ 8X) (2010—2018 гг.)
 Audi A1 (2018 г. — настоящее время)

Автомобили среднего класса 
 Audi 60 (F103) (1965—1972 гг.)
 Audi 80 (B1/Typ 80) (1972—1976 гг.)
 Audi 80 (B1/Typ 82) (1976—1978 гг.)
 Audi 80 (B2/Typ 81/85) (1978—1984 гг)
 Audi 80 (B2/Typ 81/85) (1984—1986 гг.)
 Audi 90 (B2/Typ 81/85) (1984—1986 гг.)
 Audi 80 (B3/Typ 89/8A) (1986—1991 гг.)
 Audi 90 (B3/Typ 89/8A) (1987—1991 гг.)
 Audi 80/Audi 80 Avant (B4/Typ 8C) (1991—1995 гг.)
 Audi A4/Audi A4 Avant (B5/Typ 8D) (1995—2000 гг.)
 Audi A4/Audi A4 Avant (B6/Typ 8E) (2000—2004 гг.)
 Audi A4/Audi A4 Avant (B7/Typ 8EC) (2004—2007 гг.)
 Audi A4/Audi A4 Avant (B8/Typ 8K) (2007 г. — 2015 гг.)
 Audi A4/Audi A4 Avant (B9/Typ 8W) (2015 г. — настоящее время)

Автомобили бизнес-класса 
 Audi 100 (C1/F104) (1968—1976 гг.)
 Audi 100/100 Avant (C2/Typ 43) (1976—1984 гг.)
 Audi 200 (C2/Typ 43) (1979—1982 гг.)
 Audi 100/100 Avant (C3/Typ 44) (1982—1991 гг.)
 Audi 200/200 Avant (C3/Typ 44) (1983—1991 гг.)
 Audi 100/100 Avant (C4/Typ 4A) (1991—1994 гг.)
 Audi A6/A6 Avant (C4/Typ 4A) (1994—1997 гг.)
 Audi A6/A6 Avant (C5/Typ 4B) (1997—2004 гг.)
 Audi A6/A6 Avant (C6/Typ 4F) (2004—2011 гг.)
 Audi A6/A6 Avant (C7/Typ 4G) (2011—2018 гг.)
 Audi A6/A6 Avant (C8/Typ 4K) (2018 г. — настоящее время)

Представительский класс 
 Audi V8 (D1/Typ 4C) (1989—1994 гг.)
 Audi A8 (D2/Typ 4D) (1994—2002 гг.)
 Audi A8 (D3/Typ 4E) (2002—2010 гг.)
 Audi A8 (D4/Typ 4H) (2010—2017 гг.)
 Audi A8 (D5/Typ 4N) (2017 г. — настоящее время)
 Audi A7 (Typ 4G) (2010—2017 гг.)
 Audi A7 (Typ 4K) (2017 г. — настоящее время)

Купе 
 Audi 100 Coupé S (C1/F104) (1969—1975 гг.)
 Audi Coupe GL/GT (B2/Typ 85) (1980—1984 гг.)
 Audi Coupe GT/quattro (B2/Typ 85) (1984—1987 гг.)
 Audi Quattro (B2/Typ 85) (1980—1991 гг.)
 Audi Sport Quattro (B2/Typ 85) (1984 г.)
 Audi Coupe (B3/Typ 8B) (1988—1991 гг.)
 Audi Coupe (B4/Typ 8B) (1991—1995 гг.)
 Audi TT (Typ 8N) (1998—2006 гг.)
 Audi TT (Typ 8J) (2006—2014 гг.)
 Audi TT (Typ 8S) (2014 г. —настоящее время)
 Audi A5 (Typ 8T) (2007—2016 гг.)
 Audi A5 (2016 г. —настоящее время)

Кабриолеты 
 Audi Quattro Cabriolet (Typ 85) Прототип
 Audi Cabriolet (Typ 89/8G) (1991—2000 гг.)
 Audi A4 Cabriolet (B6/Typ 8H) (2002—2006 гг.)
 Audi A4 Cabriolet (B7/Typ 8H) (2006—2008 гг.)
 Audi A5 Cabriolet (Typ 8F) (2007—2016 гг.)
 Audi A5 Cabriolet (2016 г. —настоящее время)
 Audi TT Roadster (Typ 8N) (1998—2006 гг.)
 Audi TT Roadster (Typ 8J) (2006—2014 гг.)
 Audi TT Roadster (Typ 8S) (2014 г. —настоящее время)
 Audi A3 Cabriolet (Typ 8P) (2007—2013 гг.)
 Audi A3 Cabriolet (Typ 8V) (2013 г. —настоящее время)

Кроссоверы 
 Audi Allroad (Typ 4B) (2000—2005 гг.)
 Audi Allroad (Typ 4F) (2006—2011 гг.)
 Audi Allroad (Typ 4G) (2011 г. — настоящее время)
 Audi Q2 (2016 г. —настоящее время)
 Audi Q3 (Typ 8U) (2011—2018 гг.)
 Audi Q3 (2018 г. —настоящее время)
 Audi Q5 (Typ 8R) (2008—2017 гг.)
 Audi Q5 (2017 г. —настоящее время)
 Audi Q7 (Typ 4L) (2005—2015 гг.)
 Audi Q7 (Typ 4M) (2015 г. — настоящее время)
 Audi Q8 (2018 г. —настоящее время)

Модели «S», «RS» и «R8» 

 Audi S1 (2014 г. — настоящее время)
 Audi S3 (1998—2003 гг.)
 Audi S3 (2006—2012 гг.)
 Audi S3 (2012 г. — настоящее время)
 Audi S2 (1991—1995 гг.)
 Audi S4/ S4 Avant (1997—2001 гг.)
 Audi S4/ S4 Avant (2003—2004 гг.)
 Audi S4/ S4 Avant (2004—2008 гг.)
 Audi S4/ S4 Avant (2009—2016 гг.)
 Audi S4/ S4 Avant (2016 г. — настоящее время)
 Audi S5 (2007—2016 гг.)
 Audi S5 (2016 г. — настоящее время)
 Audi 100 S4/100 S4 Avant (1992—1994 гг.)
 Audi S6/ S6 Avant (1994—1997 гг.)
 Audi S6/ S6 Avant (1998—2004 гг.)
 Audi S6/ S6 Avant (2006—2011 гг.)
 Audi S6/ S6 Avant (2012 г. — настоящее время)
 Audi S7 (2012 г. — настоящее время)
 Audi S8 (D2) (1996—2002 гг.)
 Audi S8 (D3) (2005—2011 гг.)
 Audi S8 (D4) (2012 г. — настоящее время)
 Audi SQ5 (2013 г. — настоящее время)
 Audi SQ7 (2016 г. — настоящее время)
 Audi TTS (2008—2014 гг.)
 Audi TT RS 2008—2014 гг.)
 Audi TTS (2015 г. — настоящее время)
 Audi TT RS (2016 г. — настоящее время)
 Audi RS3 (2011—2012 гг.)
 Audi RS3 (2015 г. —настоящее время)
 Audi RS2 Avant (1994—1996 гг.)
 Audi RS4 Avant (2000—2001 гг.)
 Audi RS4/RS4 Avant/RS4 Cabrio (2005—2008 гг.)
 Audi RS4 Avant (2012 г. — настоящее время)
 Audi RS5 (2010—2016 гг.)
 Audi RS5 (2016 — настоящее время)
 Audi RS6/ RS6 Avant (2002—2004 гг.)
 Audi RS6/ RS6 Avant (2008—2010 гг.)
 Audi RS6/ RS6 Avant (2010 г. — настоящее время)
 Audi RS7 (2013 г. — настоящее время)
 Audi RS Q3 (2013 г. — настоящее время)
 Audi R8 (Typ 42) (2007—2015 гг.)
 Audi R8 (Typ 4S) (2015 г. — настоящее время)

Модели «e-tron» 
 Audi e-tron GE (2018 г. — настоящее время)
 Audi e-tron GT (2020 г. — настоящее время)
 Audi Q4 e-tron (2021 г. — настоящее время)

Предстоящие выпуски 
 Audi RS1 (2012—2013 гг.)
 Audi A2 (2012—2013 гг.)
 Audi Q1 (2016 г.)

Концепт-кары 
 2022: Audi A6 Avant e-tron, Audi Urban Sphere
 2021: Audi A6 e-tron, Audi Sky Sphere, Audi Grand Sphere, Audi S1 e-tron quartro Hoonitron
 2020: Audi Q4 Sportback e-tron, Audi RS6 GTO
 2019: Audi Q4 e-tron, Audi e-tron GT, Audi AI:ME, Audi AI:Trail
 2018: Audi e-tron, Audi PB18 e-tron
 2017: Audi Elaine, Audi Aicon
 2016: Audi Crosslane
 2015: Audi Q6
 2014: Audi Prologue, Audi TT Sportback
 2013: Audi TT Ultra Quattro
 2010: Audi E-Tron Spyder, Audi quattro
 2009: Audi e-tron, Audi Sportback
 2008: Audi TT clubsport quattro
 2007: Audi metroproject quattro, Audi TT clubsport quattro, Audi Cross Cabriolet quattro, Audi Cross Coupe quattro
 2006: Audi Roadjet
 2005: Audi Shooting Brake
 2004: Audi RSQ
 2003: Audi Pikes Peake quattro, Audi Nuvolari quattro, Audi Le Mans quattro
 2001: Audi Avantissimo
 2000: Audi Steppenwolf, Audi Rosemeyer
 1991: Audi quattro Spyder, Audi Avus quattro
 1989: Audi Duo
 1981: Audi Studie Auto 2000, Audi Quartz
 1973: Audi Karmann Asso di Picche

См. также 
 Список моделей Audi
 Audi Sport GmbH
 Audi S/RS
 Automobilwerk Zwickau

Литература

Примечания

Ссылки 

 
 
 

 
Автомобилестроительные компании Германии
Ингольштадт
Производители электромобилей